Hector Munro kan syfta på bland andra:

 den brittiske generalen Hector Munro (1726-1805), se Hector Munro of Novar.
 den brittiske författaren Hector Hugh Munro (1870-1916), se Saki.